Phlox – fikcyjna postać z serialu Star Trek: Enterprise
 Phlox – naukowa nazwa roślin z rodzaju floks z rodziny wielosiłowatych
 USS Phlox – parowiec w służbie United States Navy podczas wojny secesyjnej